Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2018 – turniej, który odbył się w dniach 3 - 10 marca 2018 w szkockim Aberdeen. Mistrzami świata juniorów zostali Kanadyjczycy, a mistrzyniami świata juniorów Kanadyjki.

W turnieju wzięło udział po 10 drużyn męskich i żeńskich reprezentujących 11 państw. Po raz pierwszy medal wywalczyła reprezentacja Chin.

Szkocja gościła mistrzostwa świata juniorów w curlingu po raz szósty (ostatni raz w 2011).

Kwalifikacje 
Do turnieju zakwalifikowało się 6 najlepszych reprezentacji z ubiegłorocznych mistrzostw (z wyłączeniem Szkocji) oraz 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2018. Reprezentacje Szkocji otrzymały miejsce jako gospodarze.

Kobiety 
 gospodarz: Szkocja
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2017: Szwecja, Kanada, Korea Południowa, Szwajcaria, Rosja, Stany Zjednoczone
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2018: Chiny, Turcja, Norwegia

Mężczyźni 
 gospodarz: Szkocja
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2017: Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Norwegia, Kanada, Szwajcaria, Szwecja
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2018: Chiny, Rosja, Niemcy

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Play-off

Półfinały 
9 marca, 14:00

Mecz o 3. miejsce 
10 marca, 09:00

Finał 
10 marca, 09:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Play-off

Półfinały 
9 marca, 19:00

Mecz o 3. miejsce 
10 marca, 14:00

Finał 
10 marca, 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w curlingu
Sport w Aberdeen
2018 w Szkocji
Curling w Szkocji